Os V Jogos da CPLP foram realizados em Luanda entre os dias 12 e 18 de Agosto. No evento participaram um número recorde de atletas, na ordem dos setecentos em ambos os sexos.

Quadro de Medalhas 
 País sede destacado.

Ver também 
 Jogos da CPLP
 Jogos da Lusofonia
 Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

Ligações externas 
 

Jogos da CPLP
Eventos multiesportivos de 2005
2005 em Angola